Termenul „Eva” se poate referi la:

prenume feminin
Adam și Eva, personaje biblice
Eva (Asteroid)
Eva (Operetă) de Franz Lehár
Eva, Alabama localitate în , SUA
Eva, Louisiana, oraș în , SUA
 Eva, piesă a formației Nightwish

Nume de persoane
 Éva Ancsel
 Eva Braun
 Eva Briegel
 Eva-Britt Svensson
 Eva Cerbu
 Eva Crane
 Eva Gudumac
 Eva Lichtenberger
 Eva Marie Saint
 Eva Perón
 Éva Tófalvi

 Abrevieri
 Etilen-acetat de vinil

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Prenume feminine